Zarainda ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamín Zarandona (* 1976), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler
 Francisco José Arnáiz Zarandona (1925–2014), dominikanischer Weihbischof
 Iván Zarandona (* 1980), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler